Август Ферстер (нем. August Förster):
 Ферстер, Август (1828—1889) — немецкий актёр, режиссёр и театральный деятель. 
 Ферстер, Август (1822—1865) — германский анатом.
  (1829—1897) — основатель компании «August Förster».
 Фёрстер, Август Вильгельм (нем. August Wilhelm Förster; 1790–1826) — прусский юрист.